A Pandemia de COVID-19 em Angola foi confirmada em 21 de março de 2020, após dois cidadãos angolanos, vindos de Portugal, terem sido diagnosticados com o vírus. Todos os casos de coronavírus do país, concentram-se na província de Luanda, embora o governo tenha criado centros para quarentena institucional em todas as províncias do país.

Histórico 

Em 19 de março de 2020, um áudio compartilhado pelo WhatsApp no país confirmava a existência de um caso confirmado; posteriormente, a informação foi negada. Efetivamente, em 20 de março, as fronteiras da Angola foram fechadas por uma quinzena. Em 21 de março, o Ministério da Saúde de Angola confirmou os dois primeiros casos de COVID-19 no país. Em 01 de Junho o país registava 86 casos confirmados, 18 recuperados e quatro óbitos

Casos 
Tabelas de casos e mortes diários

Resposta governamental

Nacional 
A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, afirmou que cidadãos que viajaram para zonas afetadas serão direcionados a centros de quarentena institucional.

Comissão multissetorial 
O ministro de Estado e chefe de Segurança da Presidência da República, general Pedro Sebastião Mujimbo, dirige a comissão multissetorial de combate ao coronavírus.

Medidas nacionais 
Em 23 de março, o governo anunciou uma série de medidas para conter a propagação do vírus: Todos os voos foram suspensos por 15 dias, e o país fechou suas fronteiras. As aulas em escolas e universidade em todo país foram suspensas em 24 de março.

Diplomacia 
Mais de 250 médicos de Cuba foram enviados ao país para ajudar no controle da pandemia.

Ligações externas 
 Site arrangy.com
 Site da Comissão Multissetorial do Governo de Angola dedicada à COVID-19